Impressione – riflesso suscitato nell'anima da percezioni e sensazioni (termine usato soprattutto in filosofia)

 Stampa per impressione – metodo di stampa
Impressione, levar del sole – dipinto di Claude Monet
Impression management – metodo psicosociologico

Pagine correlate 
Imprinting